Le DUT en génie chimique – génie des procédés (DUT GC-GP) est un diplôme professionnel national (120 ECTS) qui sanctionne deux années d'études au sein d'un Institut Universitaire de Technologie (IUT).

Objectifs 
Le DUT GCGP propose un enseignement professionnalisant à la fois théorique, pratique et technologique ayant pour objectif de former des techniciens supérieurs dans le domaine du génie des procédés. Ces derniers deviendront rapidement des agents de maîtrise performants et bien adaptés aux problèmes des études et du développement des procédés industriels ainsi qu'à ceux de la fabrication.

Le Génie Chimique - Génie des Procédés
Le « Génie Chimique - Génie des Procédés » recouvre l’étude des procédés de transformation de la matière et de l’énergie dans l’ensemble des industries de la chimie, de la pétrochimie et de la pharmacie, mais aussi de l’agroalimentaire, de l’environnement, de la cosmétique et de toutes les industries connexes mettant en œuvre des procédés. 

D’une manière générale, le génie des procédés détermine les conditions de faisabilité d’un procédé et propose les solutions techniques adaptées rendant possible son extrapolation à l’échelle industrielle. Il s’agit donc dans un premier temps de concevoir et de dimensionner les différents appareillages et unités de production et ensuite de conduire et gérer ces appareillages et unités en tenant compte des impératifs de la production (quantités, spécificités des produits, coûts) tout en respectant les exigences de la sécurité, du respect de l’environnement et de la qualité.

La formation en DUT GC-GP
Les contenus sont définis par la Commission Pédagogique Nationale. Le DUT Génie Chimique - Génie des Procédés comporte un enseignement principal théorique et pratique de génie des procédés, qui constitue l’essentiel de la formation. 

L’enseignement de Génie Chimique-Génie des Procédés donne aux étudiants des connaissances scientifiques et technologiques sur la conception, le dimensionnement, la conduite et le contrôle d’unités pilotes ou industrielles de transformations de la matière et de l’énergie. 

En première année sont abordés les enseignements de base (mécanique des fluides, thermodynamique, échanges thermiques, séparations solides-fluides, bilans, techniques graphiques, matériaux).

En deuxième année, deux options sont possibles : l’option « Procédés » et l’option « Bioprocédés ». Quelle que soit l’option, le cœur de compétence porte sur l’étude des réacteurs ou bioréacteurs, des opérations unitaires de séparation, notamment en relation avec l’environnement.  

Pour l’option « Procédés », les enseignements portent sur l’étude des grands procédés de l’industrie chimique, l’accent est mis plus particulièrement sur l’opération de distillation (aspects théoriques et technologiques), la conduite et le contrôle des procédés.

Pour l'option « Bioprocédés », les enseignements traitent plus spécifiquement des grands procédés de l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. L’accent est mis sur les bio-séparations.

Chaque thème est abordé sous l’aspect théorique et technologique avec une connaissance des différents matériels et appareillages utilisés.

L'essentiel de cet enseignement est réalisé sous forme de travaux pratiques  et de travaux dirigés. Les travaux pratiques sont réalisés sur des installations à l’échelle pilote. L’Hygiène, la Sécurité et la protection de l’Environnement (HSE) sont systématiquement associées à l’enseignement pratique.

La formation comporte également : 
 un enseignement général de mathématiques appliquées, de physique et de chimie destiné à donner à l'étudiant les bases nécessaires à la compréhension des lois qui lui sont enseignées en Génie Chimique - Génie des Procédés,  
 un enseignement de formation générale et d'anglais orienté vers la communication et l'expression, 
 un enseignement destiné à permettre à l’étudiant de construire son parcours personnel professionnalisé, 
 des projets tutorés, 
 un stage en entreprise de 10 semaines.

Déroulement de la formation
La formation se déroule sur 2 années à temps plein, soit 4 semestres. Elle comporte :  
 1800 h de formation encadrée (33 semaines en , 27 semaines en ) ; 
 20 % de cours magistraux, 40 % de travaux dirigés, 40 % de travaux pratiques ;
 3 projets tutorés ;
 10 semaines de stage en fin de  . 

Deux options sont possibles à partir de la deuxième année : 
 bio-procédés ;
 procédés.

Admission 
Les étudiants sont admis sur dossier après : 
 un baccalauréat (principalement des séries S, STL, STI2D, Bac Pro spécialité Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons) ou l’obtention d’une équivalence ou dispense de ce grade ; 
 ou bien la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

Les débouchés 
Les fonctions exercées à la suite du DUT GC-GP sont variées, par exemple : 
 technicien supérieur en bureau d'études et ingénierie ;
 technicien supérieur en recherche et développement ;
 agent de maîtrise en production ;
 technicien supérieur dans les services de maintenance et de support technique ;
 assistant technico-commercial. 
La formation dispensée doit donner au futur diplômé toutes les compétences nécessaires pour exercer les différentes activités liées à ces métiers :
 Le technicien supérieur en GCGP participe, en collaboration avec l’ingénieur, à la conception, à la mise en œuvre et à l’optimisation des procédés industriels de transformation de la matière en produit fini.
 Il met au point le mode opératoire de fabrication afin d’assurer une production industrielle stable.
 Il définit les caractéristiques des procédés, conçoit des installations et dimensionne les appareillages.
 Il réalise les opérations de réaction, de transformation et de purification de la matière ; il analyse les résultats.
 En unité pilote, il effectue les essais et teste les équipements.
 En bureau d’études, il dimensionne les appareillages et réalise les schémas d’installation.
 En production, il est responsable de la conduite d’unités et supervise la maintenance des installations.
 Quel que soit le poste qu’il occupe, sécurité, protection de l’environnement, développement durable (recyclage, chimie verte, intégration énergétique…) et qualité sont au cœur de ses préoccupations.
 D’autres activités sont également accessibles : documentation, technico-commercial, sécurité. 
Pour toutes ces activités, le numérique est omniprésent : appareils et installations pilotés par automate programmable et système de supervision, exploitation, consignation et restitution des données, recherches documentaires et bibliographiques...

Poursuites d'études
La formation en IUT a pour but premier l'insertion professionnelle immédiate ; néanmoins, les possibilités de poursuite d’études sont nombreuses et dépendent du niveau et de la motivation des diplômés :

 Licence professionnelle
 L'intégration en  universitaire, Licence puis Master recherche ou professionnel 
 Écoles d'Ingénieurs sur dossiers pour une présélection puis entretiens pour la plupart.

Liste des IUT proposant la formation GCGP 
 IUT de Caen Site Officiel
 IUT de Lyon Site Officiel
 IUT de Marseille Site Officiel
 IUT de Nancy Site Officiel
 IUT de Perpignan (site de Narbonne) Site Officiel
 IUT de Périgueux Site Officiel
 IUT de Pontivy Site Officiel
 IUT de Rambouillet Site Officiel
 IUT de Rouen Site Officiel
 IUT de Saint-Nazaire Site Officiel
 IUT de Saint-Quentin Site Officiel
 IUT de Toulouse Site Officiel

Voir aussi

Liens externes 
 BUT Génie Chimique - Génie des Procédés
 BUT GC-GP - génie chimique-génie des procédés - ex-DUT GC-GP
  Programme pédagogique national DUT GCGP
 Le campus électronique des IUT

Articles connexes 

 Génie chimique
 Industrie chimique

Notes et références 

Genie chimique, genie des procedes